Kotowsk – miasto w Rosji, w obwodzie tambowskim
 Hînceşti – miasto w Mołdawii, do 1990 noszącę nazwę Kotowsk
 Podilśk – miasto na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w latach 1935–2016 noszące nazwę Kotowsk